VServer steht für:

 die Virtualisierungstechnik VServer 
  Virtueller Server